Открытый чемпионат Германии 2018 — 112-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Гамбург и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2018 году турнир прошёл с 23 по 29 июля. Соревнование продолжало европейскую летнюю серию грунтовых турниров, расположившуюся в календаре между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США.

Общая информация 
В этом году на одиночном турнире сыграло три представителя топ-20. Первым номером посева стал единственный на турнире из топ-10 Доминик Тим (№ 4 в мире на тот момент). Австриец прошел в четвертьфинал, где проиграл Николасу Ярри из Чили. До полуфинала не смог дойти ни один из восьми сенных теннисистов. Победа по итогу досталась Николозу Басилашвили (№ 81 в мире), который начал свой путь с квалификации. В финале он обыграл прошлогоднего чемпиона Леонардо Майера. Басилашвили стал первым представителем Грузии, кому удалось выиграть на местном турнире.

В парном турнире победу одержали Хулио Перальта и Орасио Себальос. Прошлогодние чемпионы Иван Додиг и Мате Павич не защищали титул, однако оба сыграли на турнире. Павич с Оливером Марахом под первым номером посева доиграли до финала, а Додиг с Жаном-Жюльеном Ройером остановился в четвертьфинале.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Николоз Басилашвили обыграл  Леонардо Майера со счётом 6-4, 0-6, 7-5.
 Басилашвили выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Майер сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
 Хулио Перальта /  Орасио Себальос обыграли  Оливера Мараха /  Мате Павича со счётом 6-1, 4-6, [10-6].
 Перальта выиграл 2-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Себальос выиграл 3-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Германии

 Мировой тур ATP 2018 года
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 

 

Германия
Теннис
Июль 2018 года
2018